Station Arnhem Centraal, treinstation in de Nederlandse stad Arnhem
 Arnhem Centraal (politieke partij), lokale politieke partij in Arnhem